Мокорито има више значења:

 Општина Мокорито (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мокорито (Мокорито, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику